

Codici 
 A58 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chalandray-Canotiers
 A58 – codice ECO del Gambetto Benkő, apertura degli scacchi

Strade 
 A58 – autostrada britannica tangenziale ovest di Leeds
 A58 – autostrada francese in progetto, per il collegamento Mandelieu – Nizza Nord (nota anche con il nome di A8 bis)
 A58 – autostrada italiana in esercizio, conosciuta come "Tangenziale Est esterna di Milano"